Пихтово — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Ломоватского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ломоватский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 135 км, до центра муниципального образования Ломоватки — 25 км. Ближайшие населённые пункты — Илатовская, Большой Ерогодский Починок.

По переписи 2002 года население — 91 человек (42 мужчины, 49 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Пихтово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района